Kabinett Roman steht für folgende Regierungen Rumäniens:

 Kabinett Roman I
 Kabinett Roman II